Мото Гран-при Австралии было 16-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 12 по 1 октября 2007 года на гоночной трассе автодрома Филип Айленда, Австралия.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки 

Австралия